Эрвин Бауэр: Бауэр, Эрвин (1912—1958) — немецкий автогонщик, пилот Формулы-1.
 Бауэр, Эрвин (1857—1901) — немецкий писатель.
 Бауэр, Эрвин Симонович (1890—1937) — советский биолог-теоретик.